

Astronomia
 Cratere Riccioli – cratere lunare
 Rimae Riccioli – struttura geologica della superficie della Luna

Persone
 Eva Riccioli – musicista, editore e compositore italiana
 Giovanni Riccioli – gesuita e astronomo italiano
 Guido Riccioli – attore italiano
 Ruben Riccioli – rugbista a 15 italiano